Les Intel Extreme Masters Season XIII – Katowice Major 2019, ou simplement IEM Major: Katowice 2019, constituent la 14 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du  au  à Katowice en Pologne.

La compétition est organisée par ESL et voit la fin des invitations décernées à certaines équipes pour les , les tournois qualificatifs.

L'équipe danoise Astralis remporte son troisième , le deuxième consécutif en battant ENCE en finale. Emil « Magisk » Reif est désigné MVP du tournoi.

Phase New Champions

Notes et références 

Compétition d'esport
Événement sportif à Katowice
Counter-Strike